Het worsteltoernooi in de klasse tot 125 kilogram vrije stijl voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zaterdag 20 augustus 2016. Er werd geworsteld in een knock-outsysteem, met naast de finale ook herkansingen voor twee bronzen medailles.

Toernooischema

Laatste vier

Herkansingen

Bovenste helft

Onderste helft 

Mannen 125 vrije stijl